Bataille de l'île Mackinac :
 Bataille de l'île Mackinac (1812)
 Bataille de l'île Mackinac (1814)